Зі́довер-Фліс () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Барнім. Складова частина об'єднання громад Бізенталь-Барнім.

Площа — 32,31 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Громади Бранденбургу